id. Polgár Zoltán (1950), villányi borász, 1996-ban az Év borásza
Polgár Zoltán (1952),  szülész-nőgyógyász, főorvos
ifj. Polgár Zoltán (1979), villányi borász, id. Polgár Zoltán fia

-